Jean Landry (né le  à Montréal, dans la province du Québec au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1969 avec les Remparts de Québec dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1969-1970 || Remparts de Québec || LHJMQ ||56 ||4 ||12 ||16 ||129 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1970-1971 || Remparts de Québec || LHJMQ ||62 ||6 ||41 ||47 ||46 ||13 ||1 ||5 ||6 ||21  
|-
|1971-1972 || Remparts de Québec || LHJMQ ||60 ||18 ||51 ||69 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1972-1973 || Remparts de Québec || LHJMQ ||63 ||20 ||45 ||65 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1973-1974 || Swords de Cincinnati || LAH ||73 ||5 ||16 ||21 ||16 ||5 ||1 ||0 ||1 ||4
|- 
|1974-1975 || Bears de Hershey || LAH ||63 ||8 ||8 ||16 ||38 ||7 ||0 ||0 ||0 ||14 
|-
|1975-1976 || Checkers de Charlotte || SHL ||57 ||12 ||23 ||35 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
|1975-1976 || Rebels de Roanoke Valley || SHL ||10 ||2 ||2 ||4 ||2 ||5 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|1976-1977 || Jets de Johnstown || NAHL ||34 ||10 ||5 ||15 ||40 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0  
|- 
|1976-1977 || Sharks de Tidewater || SHL ||14 ||1 ||4 ||5 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en juin 1953
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Choix de repêchage des Nordiques de Québec (AMH)
Joueur des Remparts de Québec
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Swords de Cincinnati
Joueur des Checkers de Charlotte (EHL)
Défenseur de hockey sur glace